Victorella är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Saville Kent 1870. Victorella ingår i familjen Victorellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Victorella